Rönnbusken kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnbusken, Närpes, Österbotten, 
 Rönnbusken, Esbo, Nyland, 
 Rönnbusken, Helsingfors, Nyland, 
 Rönnbusken (vid Porkala, Kyrkslätt), Nyland, 
 Rönnbusken (vid Bergstad, Kyrkslätt), Nyland,

Se även
Rönnbuskkobben
Rönnbuskkläppen
Rönnbuskören
Granbusken

Robotskapade Finlandförgreningar